Финал Кубка Футбольной лиги 1999 () — футбольный матч, который прошёл 21 марта 1999 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч стал завершением 39-го розыгрыша Кубка Футбольной лиги, кубкового турнира, в котором принимают участие 92 клуба из Премьер-лиги и Футбольной лиги. В финале встретились «Тоттенхэм Хотспур» и «Лестер Сити». Победу в матче одержали «шпоры» благодаря голу, забитому головой Алланом Нильсеном.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 

1999
Кубок Футбольной лиги финал
Кубок Футбольной лиги 1999
Кубок Футбольной лиги 1999